Саломон — форма личного имени Соломон.

 Саломон I (ум. 446) — легендарный или полулегендарный бретонский правитель правитель королевства Арморика (434—446), правитель Нанта
 Саломон II — полулегендарный бретонский правитель королевства Арморика (612—658)
 Саломон (ум. после 868) — граф Урхеля и Сердани, граф Конфлана.
 Саломон (III) (ум. 874) — король Бретани (857—874).
 Саломон Корневильский — принц или король Корнуолла. Святой (день памяти — 18 октября).

Фамилия 
 Саломон, Александр Егорович (1842—1904) — российский ученый-энохимик.
 Саломон, Александр Петрович (1855—1908) — директор Александровского лицея, шталмейстер.
 Саломон, Бен (1914—1944) — американский военный врач, награждённый Медалью Почёта.
 Омон, Жан-Пьер (ур. Саломон; 1911—2001) — французский актёр, брат Франсуа Вийе.
 Саломон, Зигфрид (1885—1962) — датский композитор.
 Саломон, Иоганн Петер (1745—1815) — немецкий скрипач, дирижёр, композитор, импресарио.
 Саломон, Йохан (род. 1997) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Саломон, Йоэль Моше (1838—1912) — раввин и издатель, идеолог еврейского заселения Палестины.
 Саломон, Микаэль (род. 1955) — датский кинематографист, кинорежиссёр, кинооператор.
 Саломон, Пётр Иванович (1819—1905) — русский государственный деятель, действительный тайный советник.
  (ур. Саломон; 1920—2009) — французский кинорежиссёр, брат Жан-Пьера Омона.
 Саломон, Хаим (1740—1785) — американский финансист, кредитор первых американских президентов.
 Саломон, Хосе (1916—1990) — аргентинский футболист.
 Саломон, Христиан Христианович (1797—1851) — российский хирург, доктор медицины (1823), профессор.
 Саломон, Шарлотта (1917—1943) — немецкая художница.
 Саломон, Эдуардо — парагвайский шахматист.
 Саломон (дворянский род)

Топоним 
 Саломон (атолл)

См. также 
 
 Salomon Sports — французская компания, производитель спортивных товаров.